Инфосфера (информация + сфера) — философская категория, обозначающая информационную сферу человеческого общества, аналогично биосфере, представляет собой пространство информации, данных, знаний и коммуникаций. Хотя основной средой инфосферы считается цифровое пространство, инфосфера не ограничивается чисто онлайновой средой, а включает как цифровую, так и аналоговую среды. Инфосфера, являясь феноменом компьютерной цивилизации отражает: физический мир, мир ментальных состояний и мир объективного содержания мышления. В инфосфере физическому миру отвечает ЭВМ с соответствующими архитектурами, духовность инфосферы определяется совокупностью идей, воплощенных в ЭВМ и информационно-вычислительных системах.

История 
Первое документально подтверждённое использование термина «инфосфера» было сделано в 1970 году Кеннетом Боулдингом, который рассматривал инфосферу, как одну из шести «сфер» в своей собственной системе (другими являются социосфера, биосфера, гидросфера, литосфера и атмосфера). Боулдинг заявил: «Инфосфера… состоит из входных и выходных данных разговоров, книг, телевидения, радио, выступлений, церковных служб, занятий и лекций, а также информации, полученной из физического мира путем личного наблюдения… Очевидно, что это самостоятельный сегмент социосферы, и он действительно претендует на доминирование над другими сегментами. Можно утверждать, что разработка любого рода ― это, по сути, процесс обучения и который в первую очередь зависит от сети информационных потоков».

В 1971 году термин был использован в рецензии на книгу Роджера Шеппарда журнала Time, в которой сформулировано таким образом: «Во многом так, как рыба не может концептуализировать воду или птицы воздух, человек едва понимает свою инфосферу, этот окружающий слой электронного и типографского смога, состоящий из клише из журналистики, развлечений, рекламы и правительства».

В 1980 году он был использован Элвином Тоффлером в своей книге «Третья волна», пишет: «Что неизбежно ясно, во что бы мы ни верили, так это то, что мы коренным образом меняем нашу инфосферу… мы добавляем совершенно новые слои коммуникации в социальную систему. По сравнению с формирующейся инфосферой третьей волны инфосфера эпохи второй волны, в которой доминировали средства массовой информации, почта и телефон, кажется безнадежно примитивной». Определение Тоффлера оказалось пророческим, поскольку использование Инфосферы в 1990-х годах расширилось за пределы СМИ, чтобы размышлять об общей эволюции Интернета, общества и культуры. В своей книге «Цифровая Дхарма: расширение сознания в эпоху инфосферы» Стивен Ведро пишет: «Возникнув из того, что французский философ-священник Пьер Тейяр де Шарден назвал общей ноосферой коллективной человеческой мысли, изобретательства и духовного поиска, Инфосфера иногда используется для концептуализации поля, которое охватывает наши физические, ментальные и эфирные тела; это влияет на наши мечты и нашу культурную жизнь. Наша эволюционирующая нервная система была расширена, как предсказал медиа-мудрец Маршалл Маклюэн в начале 1960-х годов, в глобальные объятия».

Одним из первых в России, кто ввел понятие «информационная сфера (инфосфера)», был академик А. П. Ершов в 1988 году в статье «Информатизация: от компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре общества». По мнению А. П. Ершова инфосфера – это
совокупность всех компьютерных средств хранения, обработки и передачи данных вместе с программным обеспечением организациями и персоналом, обеспечивающими их разработку и эксплуатацию; инфосфера характеризует степень развития производительных сил, измеряется в операциях вычислительной мощности в секунду на человека.

Впервые официально категория «инфосфера» введена в России Доктриной информационной безопасности утверждённой указом Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895. Понятие «инфосферы» (информационной сферы) официально закреплено в паспорте специальности 10.01.10 «Журналистика». В этом документе данное понятие, равно как и понятие «информационное поле» определяют область исследований для указанной специальности.
В широком смысле слова в информационной сфере реализуются все виды информационных взаимодействий, порождаемых отношениями субъектов и объектов инфосферы. 

В 1999 году термин был переосмыслен Лучано Флориди на основе биосферы для обозначения всей информационной среды, состоящей из всех информационных объектов (включая информационных агентов), их свойств, взаимодействий, процессов и взаимоотношений. Флориди пишет: «Компьютеризированное описание и управление физической средой вместе с цифровым построением синтетического мира, наконец, переплетаются с четвертой областью применения, представленной преобразованием энциклопедического макрокосма данных, информации, идей, знаний, убеждений, кодифицированного опыта, воспоминаний, образов, художественные интерпретации и другие интеллектуальные творения в глобальную инфосферу. Инфосфера - это целая система сервисов и документов, закодированных на любых семиотических и физических носителях, содержимое которых включает в себя любые данные, информацию и знания...без ограничений ни по размеру, ни по типологии, ни по логической структуре. Следовательно, она варьируется от буквенно-цифровых текстов (т.е. текстов, включающих буквы, цифры и диакритические символы) и мультимедийных продуктов до статистических данных, от фильмов и гипертекстов до целых текстовых банков и коллекций изображений, от математических формул до звуков и видеоклипов». Для него это среда, сравнимая с киберпространством, но отличная от него (которое, так сказать, является лишь одним из его субрегионов), поскольку оно также включает в себя автономные и аналоговые информационные пространства. Согласно Флориди, инфосферу можно приравнять к совокупности Бытия; это уравнение приводит его к информационной онтологии.

Использование в популярной культуре 
Термин был использован Дэном Симмонсом в научно-фантастической саге «Гиперион» (1989) для обозначения того, чем Интернет может стать в будущем: параллельным, виртуальным местом, состоящим из миллиардов сетей, с «искусственной жизнью» в различных масштабах, от того, что эквивалентно насекомым (небольшие программы) к тому, что эквивалентно богу (искусственному интеллекту), чьи мотивы разнообразны, стремясь как помочь человечеству, так и навредить ему.

В анимационном ситкоме «Футурама» Инфосфера представляет собой огромную сферу, парящую в космосе, в которой вид гигантских говорящих плавающих мозгов пытается сохранить всю информацию, известную во Вселенной.

IBM Software Group создала бренд «InfoSphere» в 2008 году для своих программных продуктов для управления информацией.

См. также 
 Биосфера
 Ноосфера
 Техносфера
 Семиосфера
 Информационное общество

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 The Infosphere, The Futurama Wiki
 Blog by Steven Vedro based on his book, Digital Dharma
 L. Floridi, A Look into the Future Impact of ICT on our Lives
 Preface of L. Floridi, Philosophy and Computing: An Introduction. London/New York: Routledge, 1999. 
 L. Floridi Ethics in the Infosphere
 

Космизм
Суперорганизм
Информационная эра
Информационное общество